Stefan Glarner, né  à Meiringen en Suisse, est un joueur de football évoluant avec le FC Thoune, puis le FC Sion et le FC Zurich, avant de revenir au club de Thoune.

Biographie 

Stefan Glarner est né le  à Meiringen. Il est le fils d’Andreas, footballeur amateur au sein de la  Meiringen, et d’Heidi, ancienne joueuse en deuxième division de football avec . Il a un frère aîné, , futur roi de la lutte suisse en 2016, et une sœur, Katrin.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Meiringen
Footballeur suisse
Sportif bernois
Joueur du FC Thoune
Joueur du FC Sion
Joueur du FC Zurich